Cassino steht für:

 Cassino, ein Kartenspiel, siehe Casino (Kartenspiel)

Orte:
 Cassino (Brasilien), Ort in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Cassino (Latium), Ort in der Region Latium, Italien
 Cassino d’Alberi, Ortsteil von Mulazzano in der Lombardei, Italien
 Cassino Po, Ortsteil von Broni in der Lombardei, Italien

Siehe auch:
 Monte Cassino
 Universität Cassino
 Casino
 Cassinone